ANW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Ainsworth (Nebraska), (Stati Uniti)